Hibridació d'orbitals, fenomen que combina òrbitals atòmics de diferents nivells energètics en orbitals de nivell energètic semblant.
 Hibridació en biologia és el creuament sexual entre dues espècies properes, varietats o tipus per tal d'obtenir un híbrid.
 Hibridació d'àcids nucleics, tècnica de biologia molecular basada en la combinació de fragments homòlegs d'àcids nucleics.
 Hibridació fluorescent in situ, tècnica de tinció de cromosomes amb fluorocroms.

 En ciències socials, hibridació és un procés de mestissatge cultural descrit per Néstor García Canclini.